Pièria de Tràcia, Pieris o Pieira, districte de Tràcia i després de Macedònia.
 Pièria de Síria, districte de Síria
 Pièria (mitologia), dona d'Òxil